Il singolare femminile del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Lori McNeil 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Pam Shriver (campionessa)
 Robin White (secondo turno)
 Dianne Balestrat (primo turno)
 Anne White (semifinali)

 Lori McNeil (finale)
 Grace Kim (primo turno)
 Wendy White (quarti di finale)
 Gigi Fernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1986